Юбе́нкс () — английская фамилия. Известные носители:
 Юбенкс, Кевин (род. 1957) — американский джазовый гитарист и композитор.
 Юбенкс, Робин (род. 1955) — американский джазовый тромбонист.